Dubeczno steht für:
Dubečno, ein Ortsteil der Gemeinde Kněžice in Tschechien
Dubeczno (Polen), ein Ort in der polnischen Verwaltungseinheit Gmina Hańsk